Kalın steht für:

 Kalın (Yıldızeli), Dorf in der Provinz Sivas, Türkei
 İbrahim Kalın (* 1971), türkischer islamischer Theologe